Hermès ou Hermes peut faire référence à :

Mythes et légendes 
 Hermès est le messager des dieux dans la  mythologie grecque.
 Hermès Trismégiste est un personnage légendaire, fondateur de l'hermétisme.

Personnalités 
 Saint Hermès, martyr chrétien, mort à Rome vers 120 ;
 Hermes Neves Soares (1974-), footballeur brésilien ;
 Andreas Hermes (1878-1964), homme politique allemand ;
 Hermès de Rome († 117 ou 133), frère de sainte Théodora, martyr à Rome sous Trajan ou Adrien ;
 Johann August Hermes (1736-1821), théologien protestant allemand et prédicateur ;
 Johann Timotheus Hermes (1738-1821), un poète, romancier et théologien allemand ;
 Thierry Hermès (1801-1878), fondateur de la société de luxe Hermès ;
 Charles-Émile Hermès (1830-1916), fils du précédent, président de Hermès ;
 Émile-Maurice Hermès (1871-1951), fils du précédent, président de Hermès.
 Gertrude Hermes (1901-1983), artiste anglaise.

Timbre 
 L'hermès est un timbre-poste, première émission de la Grèce.

Toponyme 
 Hermes est une commune française, située dans le département de l'Oise.

Arts et lettres 
 Un hermès est une représentation sculptée humaine en forme de buste coupé droit aux épaules, souvent du dieu Hermès marquant en Grèce antique les limites (carrefours, seuils, etc).
 Hermès est une revue savante française, spécialisée en communication, publiée par le CNRS.
 Hermes est une revue savante allemande, spécialisée en philologie classique (latin, grec).
 Hermes Conrad est un personnage de la série animée Futurama.

Transports 
 HMS Hermes est un porte-avions britannique lancé le  et coulé au large de Ceylan le  par les bombardiers en piqué de la marine impériale japonaise.
 HMS Hermes est un autre porte-avions britannique lancé le  et vendu à la marine indienne qui le renomma INS Viraat.
 Hermes 450 est un drone (avion sans pilote) israélien.
 Hermes 900 est un drone (avion sans pilote) israélien.
 Le programme Hermes est un programme de recherche sur les missiles de l' armée américaine (1944-1954).
 Hermès était un projet d'une mini-navette spatiale européenne, lancée par une fusée Ariane 5. Le projet fut définitivement abandonné en 1992.
 Hermès Satellite de télécommunications expérimental canadien lancé en 1976
 la Mathis Hermès Simplex est un modèle d'automobile.

Sociétés 
 Hermès International est une entreprise de luxe.
 Euler Hermes est une société d'assurance multinationale.
 Hermes est une société néerlandaise de transports publics.
 Hermes, une marque de machine à écrire de la société Bolex International.

Acronymes 
 HERMES est une méthode de conduite de projets.
 HE.R.M.E.S. est une association française axée sur les systèmes d'informations de santé.
 HERMES est une expérience de physique des particules.
 HERMES est un logiciel destiné à aider les investigateurs à choisir entre stratification et minimisation pour répartir les sujets entre groupes de traitement dans le cadre d'une étude clinique.

Notes et références